Pierre Martin peut désigner :

Personnalités 
 Pierre Martin (1751-?), homme politique français ;
 Pierre Martin (1752-1820), amiral français sous la Révolution et l'Empire ;
 Pierre Martin (1824-1871), architecte français ;
 Pierre Martin (1856-1916), militant anarchiste français impliqué dans le Procès des 66 ;
 Pierre Martin (1868-1935), chanoine et poète français ;
 Pierre Martin, (1938-), coureur cycliste français ;
 Pierre Martin (1943-), homme politique français ;
 Pierre Martin, politologue français ;
Pierre Martin, romancier allemand.

Arts et Médias 
Pierre Martin le Facteur, une série d'animation britannique diffusée entre 1981 et 2017 sur la BBC.

Variantes 

 Pierre-Henri de Saint-Martin (1714-1778), architecte français
 Pierre-Jean Martin de Bussy (1724-1804), avocat français
 Pierre-Dominique Martin (1771-1855), ingénieur de ponts et chaussées qui a participé à l'expédition d'Égypte et père d'Émile Martin
 Pierre-Firmin Martin (1817-1891), marchand de tableaux français
 Pierre-Émile Martin (1824-1915), ingénieur français inventeur du « four Martin », un four à réverbère utilisé pour la fabrication de l'acier
 Pierre-Lucien Martin (1913-1985), relieur français du